Ла Коралета има више значења:

 Ла Коралета (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Коралета (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику